Гаплогруппа K1a17 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 K1a17-a
 K1a17a
 K1a17-a1
 K1a17b

Палеогенетика

Неолит 
Анатолийский неолит
 pch034 | 21981 — Чатал-Хююк (burial feature 8153, Level South N, Middle period, Building 89) — Конья (ил) – Турция — Ж — K1a17.

Халколит 
Древний Ближний Восток
 I1584 | M10-111 —  — Енишехир (Бурса) – Турция — 3943-3708 calBCE (5016±31 BP, OxA-32776) — Ж — K1a17.

 IKI034 | SK 665 —  — Бафра, Самсун (ил) — Турция — 3500-3352 cal BCE (4623±26 BP, MAMS-40680) — Ж — K1a17.

 ART038 | S150 (H221) — Арслантепе — Батталгази, Малатья (ил) — Турция — 3361-3105 cal BCE (4534±27 BP, MAMS-34112) — М — R1b1a2 (V1636*) # K1a17a.

Бронзовый век 
Мукиш
 ALA028 | 45.44, Locus 73, AT 7395 — Алалах — Рейханлы, Хатай (ил) — Турция — 1877-1666 cal BCE (3440±26 BP, MAMS-33693) — Ж — K1a17.

Лчашен-Мецаморская культура
 RISE416 | #14 — Неркин Геташен — Гехаркуникская область – Армения — 1643-1445 calBCE (3259±40 BP, UBA-27942) — М — E-M84 # K1a17a.

Железный век 
 I2327 | FH8, K10 B1 ―  — Западный Азербайджан – Иран — 1193-1019 calBCE (2910±20 BP, PSUAMS-4413) — М — R1b1a1a2a2 > R-M12149 # K1a17a.

Примечания

Публикации 
2015
 
2016
 
2019
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 K1a17 – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа K1 (мтДНК)